Taping bezeichnet:

 einen Fluss, der durch China und Myanmar fließt, siehe Taping (Fluss)
 einen unautorisierten Mitschnitt, siehe Bootleg
 das Fixieren von einzelnen Gelenken oder Bereichen des Körpers mit Klebeband (Tape), siehe Tapeverband
 das Anlegen eines funktionellen Tapeverbands bzw. eines Kinesiologischen Tapes in Sportmedizin, Orthopädie und Unfallchirurgie